Pyrgulopsis intermedia är en snäckart som först beskrevs av Tryon 1865.  Pyrgulopsis intermedia ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
intermedia